Ненапряжённый неогублённый гласный переднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, использующийся в речи на некоторых языках. В МФА для обозначения этого звука используется знак æ, в X-SAMPA этот звук обозначается знаком {.

В русском языке присутствует как аллофон фонемы  в ударном положении после мягкого согласного, например, в таких словах, как пять, взять, часть, где на письме обозначается буквой «я» (или «а» после «ч», «щ»). Подробнее смотрите статью Русская фонетика.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 

Гласные нижнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Гласные переднего ряда